Faun, mitológiai lény
Faun, német járműgyár